O Instituto Politécnico de Turim é considerado uma das melhores e mais respeitadas universidades da Itália, com cursos de Bacharelado, Mestrado e Doutorado nas áreas de Engenharia, Arquitetura e Desenho Industrial.

Ligações externas
 Pàgina do Politecnico di Torino

Escolas superiores e institutos politécnicos da Itália